Церковь Спа́са Преображе́ния на Глини́щах — приходская церковь в Белом городе Москвы, в Лубянском проезде. Разрушена в 1931 году.

Главный престол был освящён в честь Спаса Преображения; приделы в честь Великомученицы Екатерины, в честь Покрова Богоматери.

История

История местности 
Урочище «Глинище», в котором была построена церковь, называлось так по обилию здесь в почве глины, пригодной для изготовления кирпича и гончарных изделий. Впервые упоминается вместе с церковью в духовной грамоте-завещании Адриана Ярлыка в 1460 году.

Церковь Спаса в Глинищах дала название соседним переулкам — Большому и Малому Спасоглинищевским.

Строительство церкви 

Впервые церковь «Спаса на Глинищах» упомянута в духовной грамоте старца московского Симонова монастыря Адриана Ярлыка, датируемой 1460 годом.

В 1657 году церковь числилась каменной. В 1776 году её начали разбирать по ветхости.

В 1780 году на средства коммерции советника Александра Яковлевича Уварова была выстроена западная часть Преображенской церкви с двумя «тёплыми» приделами: Великомученицы Екатерины (известный с 1690 года) и Покрова Богоматери (в воспоминание о разобранной в те же годы соседней церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Садех (на месте дома по адресу ул. Маросейка, 2/15 строение 1)). В том же году приделы были освящены.

6 августа 1802 году был освящён главный престол — Спаса Преображения. Авторство в строительстве церкви приписывается В. И. Баженову.

В 1898 году (согласно Синодальному справочнику)церковь обновлялась.

До разрушения церкви в 1931 году, в ней сохранялся первоначальный иконостас и стеная роспись начала XIX века. Две храмовые иконы Преображения и Покрова в Покровском приделе, а также иконы св. Николая и Тихвинской Богоматери датировались XVII веком.

Советский период 
Церковь Спаса Преображения была уничтожена в 1931 году. В 1937-1939 годах на этом месте архитектором А. И. Ефимовым был построен Жилой дом жилищного кооператива «Военный строитель» (Лубянский проезд, д. 17).

Примечания

Литература 
 Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 2: Москва в границах Садового кольца. — М., 2004. — 744 с., 16 л. илл. — ISBN 5-7119-0013-7 (т. 2); ISBN 5-212-00500-0.
 
 

Утраченные православные храмы Москвы
Здания и сооружения Лубянского проезда